Dmitri Vladimirovitch Kalinine - en russe :  et en anglais :  (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il commence sa carrière au Traktor Tcheliabinsk. En 1998-1999, il joue dans Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Wildcats de Moncton. En 1998, il est sélectionné par les Sabres de Buffalo au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1998 en , en première ronde. En 1999, il débute dans la LNH avec les Sabres et s'aguérit avec le club-école des Americans de Rochester dans la Ligue américaine. Durant le lock-out 2004-2005 de la LNH, il revient au pays au Metallourg Magnitogorsk. Le , il signe un contrat avec les Rangers de New York. Les Rangers ont remporté la Coupe Victoria 2008. Il est échangé aux Coyotes de Phoenix avec Nigel Dawes et Petr Prucha le  en retour de Derek Morris. En 2009, il intègre l'effectif du Salavat Ioulaïev Oufa dans la Ligue continentale de hockey. L'équipe remporte la Coupe Gagarine 2011.

Carrière internationale 
Au niveau international, il a participé à plusieurs reprises aux Championnats du monde et une fois à la Coupe du monde.

Trophées et honneurs personnels 
 Ligue canadienne de hockey 
1999 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 Ligue américaine de hockey 
2000 : participe au Match des étoiles.
2000 : élu dans l'équipe des recrues.
 Ligue continentale de hockey 
2009-2010 : élu défenseur du mois d'octobre.
2010 : participe avec l'équipe Iachine au deuxième Match des étoiles.
2009-2010 : nommé dans l'équipe type.
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.
2012 : nommé dans l'équipe type.
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.
 KAJOTbet Hockey Games 
2012 : nommé meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1996-1997 || Traktor Tcheliabinsk || Superliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1997-1998 || Traktor Tcheliabinsk || Superliga || 26|| 0|| 2|| 2|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999 || Wildcats de Moncton || LHJMQ || 39|| 7|| 18|| 25|| 44|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|1998-1999|| Americans de Rochester || LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 14|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|1999-2000|| Americans de Rochester || LAH|| 75|| 2|| 19|| 21|| 52|| 21|| 2|| 9|| 11|| 8
|-
|1999-2000|| Sabres de Buffalo || LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001|| Sabres de Buffalo || LNH|| 79|| 4|| 18|| 22|| 38|| 13|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2001-2002|| Sabres de Buffalo || LNH|| 58|| 2|| 11|| 13|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003|| Americans de Rochester || LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003|| Sabres de Buffalo || LNH|| 65|| 8|| 13|| 21|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004|| Sabres de Buffalo || LNH|| 77|| 10|| 24|| 34|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 || Metallourg Magnitogorsk || Superliga || 48|| 2|| 8|| 10|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2005-2006|| Sabres de Buffalo || LNH|| 55|| 2|| 16|| 18|| 54|| 8|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2006-2007|| Sabres de Buffalo || LNH|| 82|| 7|| 22|| 29|| 36|| 16|| 2|| 3|| 5|| 14
|-
|2007-2008|| Sabres de Buffalo || LNH|| 46|| 1|| 7|| 8|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 ||Rangers de New York ||LNH || 58|| 1|| 12|| 13|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Coyotes de Phoenix ||LNH || 15|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| 2009-2010 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 53|| 12|| 10|| 22|| 32|| 15|| 2|| 3|| 5|| 58
|-
|| 2010-2011 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 45|| 3|| 6|| 9|| 26|| 18|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
|| 2011-2012 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 52|| 15|| 20|| 35|| 14|| 13|| 5|| 5|| 10|| 6
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 48|| 5|| 23|| 28|| 26|| 11|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 51|| 10|| 14|| 24|| 28|| 6|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 54|| 6|| 8|| 14|| 30|| 11|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||44 ||5 ||4 ||9 ||43 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL ||45 || 7 || 5 || 12 || 45 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 55|| 5|| 16|| 21|| 28|| 3|| 0 || 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 50|| 2|| 9|| 11|| 14|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||45 || 4 || 6 || 10 || 18 || - || - || - || - || -

| 539|| 36|| 126|| 162|| 321|| 37|| 2|| 7|| 9|| 20

Au niveau international 

|-
|1998 || align="left"|Championnat d'Europe junior || 6 || 0|| 2|| 2|| 6|| || align="left"| Médaille de bronze
|- 
| 2002 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 4|| +4|| align="left"| Septième place
|- 
| 2004 || align="left"| Coupe du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1 || align="left"| Éliminée en quart de finale
|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde
| 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -3|| align="left"| Dixième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde 
| 9|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde
| 9|| 1|| 2|| 3|| 4|| +6|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 3|| 5|| 4|| +4|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2010 || align="left"| Jeux olympiques d'hiver || 4 || 1|| 1|| 2|| 0|| +2|| align="left"| Sixième place
|- 
| 2010 || align="left"| Championnat du monde
| 9|| 0|| 1|| 1|| 0|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 3|| 3|| 4|| +4|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 3|| 4|| 25|| +6|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en juillet 1980
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Champion de la Coupe Gagarine